Bourne puede hacer referencia a:

Geografía 
 Bourne, una población en Massachusetts, Estados Unidos.
 Bourne, una población en Lincolnshire, Inglaterra.
 El río Bourne, en Wiltshire, Inglaterra.
 El río Bourne, en Berkshire, Inglaterra.
 El río Bourne, en Dorset, Inglaterra.
 El río Bourne, en Chertsey, Inglaterra.
 El río Bourne, en Addlestone, Inglaterra.
 El río Bourne, en Kent, Inglaterra.

Personajes reales 
 Edward G. Bourne (1860-1908), historiador e hispanista estadounidense.
 Evan Bourne (1983), nombre artístico del luchador profesional estadounidense Matthew Korklan.
 James Bourne (1983), cantante y compositor inglés.
 Randolph Bourne (1886-1918), escritor estadounidense.
 Stephen Bourne, informático autor del Bourne Shell.

Ficción 
 Jason Bourne es un personaje de ficción creado por el novelista Robert Ludlum.
 The Bourne Identity, novela y película cuyo personaje protagonista es Jason Bourne.
 The Bourne Supremacy, novela y película cuyo personaje protagonista es Jason Bourne.
 The Bourne Ultimatum, novela y película cuyo personaje protagonista es Jason Bourne.
 The Bourne Legacy, película cuyo personaje protagonista es Aaron Cross.

Otros 
 Bourne Shell, programa informático cuya función consiste en interpretar órdenes.